Grammer peut désigner :

Patronyme

Musiciens 
 Andy Grammer (1983-), chanteur, compositeur et producteur américain ;
  (1925–2011), chanteur de musique country américain et guitariste réputé ;
  (1952-), chanteur et compositeur américain ;
  (1968-), chanteuse folk américaine, mieux connue pour son travail en tant que moitié du duo folk Dave Carter et Tracy Grammer ;

Autres 
  (1868–1936), sénateur républicain de Washington ;
 Greer Grammer (1992-), actrice américaine et ancienne reine de beauté ;
 Kelsey Grammer (1955-), acteur, producteur, scénariste, humoriste et réalisateur américain ;
  (1915–2002), journaliste américaine ; 
 Spencer Grammer (1983-), actrice américaine et fille de Kelsey Grammer ;

Toponyme 

 Grammer, dans le Comté de Bartholomew, Indiana, petite ville des États-Unis ;

Autre 
 Grammer AG est un équipementier automobile allemand depuis 1954.